USS Wisconsin ha sido el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos nombrados en honor del estado de  Wisconsin; o
 , acorazado de la clase Illinois, dado de alta en 1901, y de baja en 1920.
 , acorazado de la clase Iowa, dado de alta por primera vez en la Armada estadounidense el 16 de abril de 1944, y dado de baja por última vez el 30 de septiembre de 1991. Fue cedido el 17 de marzo de 2006, como buque museo.
 , submarino nuclear de misiles balísticos de la clase Wisconsin.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos